«Сирена ада» () — немая чёрно-белая драма 1915 года. Фильм считается утерянным.

Копия картины, равно как и большинство фильмов с участием Теды Бары, сгорела во время пожара на киностудии 20th Century Fox в 1937 году.
Это был второй фильм с участием Теды Бары (первый — в 1914 году) и первый, в котором она использовала свой знаменитый псевдоним (в предыдущем она играла под своим настоящим именем, Теодоры Гудман).

Утерянные фильмы
Фильмы США 1915 года